El topónimo Morganton puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Morganton, un municipio en el estado de Carolina del Norte;
 Morganton, una ciudad en el estado anterior;
 Morganton, un pueblo en el estado de Georgia.